Domberg ist der Name von Bergen:

in Deutschland:
 Domberg (Bamberg), in der Altstadt mit Dom im kreisfreien Bamberg, Bayern
 Domberg (Ehrstädt) (287,9 m), bei Ehrstädt (Sinsheim), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Domberg (Erfurt), in der Altstadt mit Dom im kreisfreien Erfurt, Thüringen
 Domberg (Freising), am Rand der Altstadt mit Dom in Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Domberg (Limburg), am Rand der Altstadt mit Dom in Limburg an der Lahn, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Domberg (Merseburg), am Rand der Altstadt mit Dom in Merseburg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Domberg (Suhl) (674,8 m), im Thüringer Wald im kreisfreien Suhl, Thüringen

in Estland:
 Domberg (Tallinn), am Rand der Altstadt von Tallinn
 Dom zu Tartu#Domberg, am Rand der Altstadt von Tartu

Domberg steht für:
 Domberg (Gemeinde Straden), Rotte in der Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Domberger
 Domberghof